Demeter – w mitologii greckiej bogini uprawy zboża
 Demeter – planetoida o numerze katalogowym 1108
 Demeter – niemiecka firma certyfikująca żywność
 DEMETER – francuski satelita naukowo-badawczy

Zobacz też 

 prawo Demeter (ang. Law of Demeter) – zasada minimalnej wiedzy lub reguła ograniczania interakcji
 Demetria – imię żeńskie